North Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 North Island, Houtman Abrolhos,

Falklandsöarna 

 North Island, Falklandsöarna, ö,

Kenya 

 North Island (ö i Kenya),

Marshallöarna 

 North Island, holme i atollen Bokak

Nordmarianerna 

 North Island, ö i Maug Islands, Northern Islands Municipality,

Nya Zeeland 

 Nordön, den ena av Nya Zeelands huvudöar,  

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar